Großer Rosszahn ist der Name folgender Berge:

 Großer Rosszahn (Allgäuer Alpen), 2356 m hoher Berg in den Allgäuer Alpen, Nordtirol, Österreich
 Großer Rosszahn, 2653 m hoher Hauptgipfel der Rosszähne in den Dolomiten, Südtirol, Italien